Серге́й Го́лубев:
 Голубев, Сергей Анатольевич (род. 1961) — историк, председатель Законодательного собрания Тверской области (с 2016 года).
 Голубев, Сергей Васильевич (1923–2007) — Герой Советского Союза.
 Голубев, Сергей Викторович (род. 1978) — российский бобслеист.
 Голубев, Сергей (род. 1975) — латвийский футбольный тренер.